Il termine macchinista è utilizzato in ambiti diversi:
Macchinista cinematografico
Macchinista ferroviario
Macchinista teatrale

Altri progetti